Visy ist der Familienname folgender Personen:

 Zsolt Visy (* 1944), ungarischer provinzialrömischer Archäologe
 Norbert Visy (* 1983), ungarischer Handballspieler